Assoziation ( „vereinigen, verbinden, verknüpfen, vernetzen“) steht für:

 Assoziation (Chemie), eine Zusammenlagerung zweier oder mehrerer Moleküle zu größeren Verbänden
 Assoziation (Genetik), eine Beziehung zwischen Allelen bezüglich der Ausprägung eines bestimmten Phänotyps
 Assoziation in der Statistik, siehe Assoziationsmaß
 Assoziation (Marxismus), in der Arbeiterbewegung eine Vereinigung von Arbeitern
 Assoziation (Pflanzensoziologie), die Grundeinheit des pflanzensoziologischen Klassifikationssystems
 Assoziation (Psychologie), die bewusste oder unbewusste Verknüpfung von Vorstellungen 
 Assoziation (UML), ein Element der Unified Modeling Language
 Assoziation A, ein Verlag mit Sitz in Berlin und Hamburg
 eine Gruppierung von jungen Sternen, deren Mitglieder physikalisch ähnliche Eigenschaften besitzen, siehe Sternassoziation. 

Siehe auch:
 Association
 Assoziativ
 Assoziogramm